Sirena, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Botanique 
 Sirena, le nom d'un cultivar de pommier domestique dont la pomme est à chair rouge et peu acidulée.

Cinéma 
 Siréna, un film tchécoslovaque.

Personnes 
 Sirena Irwin, actrice américaine.

Marine
 Sirena, sous-marin italien ;
 Sirena Voile, un constructeur de catamarans et de dériveurs.

Autres 
 Sirena maculosa, le necture tacheté.

Voir aussi